Björkgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jonas Björkgren
Mattias Björkgren
 Tobias Björkgren
 Wilhelm Björkgren

Se även 

 Björkegren

Svenska efternamn